Stadeln ist der Ortsname von:

 Stadeln (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Stadeln (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stadeln (Muhr am See), Ortsteil der Gemeinde Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Stadln
 Stadel